Kamiya kan som auktorsförkortning betyda:

 Toshiro Kamiya
 Seigo Kamiya

Robotskapade auktorsförkortningar